Die Geisterinsel bezeichnet

 ein von Friedrich Wilhelm Gotter, basierend auf Shakespeares Der Sturm, verfasstes Opernlibretto
 eine auf diesem Libretto basierende Oper von Johann Friedrich Anton Fleischmann, uraufgeführt 1798 in Weimar 
 eine auf diesem Libretto basierende Oper von Johann Friedrich Reichardt, uraufgeführt 1798 in Berlin 
 eine auf diesem Libretto basierende Oper von Johann Rudolf Zumsteeg, uraufgeführt 1805 in Dresden
 einen Band der Jugendbuchreihe Die drei ??? von Robert Arthur, siehe Die Geisterinsel (Die drei ???)